Siva ist der Familienname folgender Personen:
 Miroslav Siva (* 1961), slowakischer Fußballspieler
 Peyton Siva (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler

Siva bezeichnet:
 Siva (Göttin), eine Göttin der westslawischen Polaben
 (1170) Siva, einen Asteroid
 Siva (Tanz), allgemein Tanz, besonders Sitztänze auf Samoa
 Siva Tau, einen samoanischen Kriegertanz von Männern, heute besonders zu Beginn von Sportveranstaltungen
 Siva Automobili, einen ehemaligen italienischen Automobilhersteller aus Lecce.
 Siva Engineering Sales Company, einen ehemaligen britischen Automobilhersteller aus Weymouth (1969–1976)
 Siva Motor Car Company, einen ehemaligen britischen Automobilhersteller aus Aylesbury (1970–1976)

SIVA steht für:
 Stabilisotopenverdünnungsanalyse, eine spezielle Messtechnik der Massenspektrometrie unter Verwendung stabiler isotopenmarkierter Substanzen als interne Standards

Siehe auch:
 Shiva
 Siva (Vorname) als Vorname
 Siwa
 Sivas (Begriffsklärung)

Abkürzung